Ґінтаучяй (Расейняйський район)
 Ґінтаучяй (Тельшяйський район)